Черта́ново — железнодорожная станция Павелецкого направления Московской железной дороги в Москве. По основному характеру работы является грузовой, по объёму работы отнесена к 3 классу. Входит в Московско-Горьковский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-8 Московской дирекции управления движением.

На главном трёхпутном ходу Павелецкого направления станция Чертаново находится только по III пути, проходящему от станции Коломенское с западной стороны I и II путей на восточную сторону под путепроводом, основное путевое развитие находится на восток в стороне от I, II путей. Далее на юг III путь снова приближается к I, II путям.

Остановочный пункт 
Остановочный пункт Чертаново с пассажирскими платформами находится на I, II путях, вне границ станции Чертаново, на перегоне Коломенское — Бирюлёво-Товарная. 

Всего две боковых платформы, переход между которыми осуществляется по пешеходному настилу через железнодорожные пути главного хода. Турникетами не оборудованы. Билетная касса находится с западной стороны путей возле пешеходного настила к северу от платформ. Ранее также работала билетная касса в павильоне на восточной платформе («в центр»).

В 100 метрах от платформы находятся крупные торговые комплексы «METRO Cash & Carry» и «OBI».

Наземный общественный транспорт

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы

Примечания

Ссылки 
 Расписание движения

Станции Московско-Курского региона Московской железной дороги
Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Царицыно
Чертаново Северное
Железнодорожные станции и платформы Москвы
Станции 3 класса
Грузовые станции